A Tojásfesztivál a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat első évadjának második része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Csepela Attila
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Rádóczy Gy. Gábor
 Rajzolták: Nyírő Erzsébet, Radvány Zsuzsa
 Munkatársak: Dévényi Olga, Hódy Béláné, Katona Edit, Körmöci Judit, Mátrai Éva, Paál Klári, Szabó Judit, Szántai Éva, Szörényi Dalma, Zoltán Anikó
 Animációs rendező: Kökény Anikó
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Felvételvezető: Ács Karola
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Hápogi; Kukás varjú:  Horváth Gyula
 Kopasznyakú; Fecske postás: Szuhay Balázs
 Szöcske: Kóti Kati
 Pulykáné: Simor Erzsi
 TV-bemondó: Seress János

Források 

Kukori és Kotkoda (1. évad)